Champanhac ist okzitanischer Name von:
 Champagnac-de-Belair
 Champagnac-la-Noaille
 Champagnac-la-Rivière
 Champagnac (Cantal)